Захарцев — русская фамилия. Известные носители:
 Захарцев, Иван Алексеевич (1911—1987) — организатор производства, директор ЧПО им. В. И. Чапаева
 Захарцев, Сергей Иванович (1976) — доктор юридических наук, профессор, специалист в области оперативно-розыскной деятельности